Kirin -  Criatura mítica conhecida em várias culturas da Ásia.
 Copa Kirin
 Brasil Kirin, indústria de bebidas

Localidades
Oriente e Asia
Desambiguação